Les provinces des Philippines sont la principale division administrative des Philippines.

Le pays comprend 80 provinces (la province de Shariff Kabunsuan ayant été déclarée illégale en 2008), tandis que la Région Capitale Nationale (NCR ou ''Metro Manila) de Manille ne fait partie d'aucune d’entre elles. 

Chaque province est administrée par un gouverneur provincial élu qui gère les différentes entités gouvernementales locales. La structure des provinces est similaire à celle des États des États-Unis, à partir duquel le système actuel a été construit pendant l'occupation américaine du pays.

Les provinces sont regroupées en 17 régions sur des bases géographiques, culturelles et ethnologiques. Elles sont également subdivisées en villes et municipalités.

Les chiffres de la population correspondent au recensement de 2000. Pour un état actualisé au recensement de 2010, voir :

Liste 

Metro Manila est incluse dans cette liste à des fins de comparaison, mais est une région, pas une province.

Voir aussi 
 Liste des gouverneurs des provinces des Philippines
 Subdivisions des Philippines

province